Kalkberg steht für:
 eine Erhebung:
 Lüneburger Kalkberg, eine Erhebung in Lüneburg
 Segeberger Kalkberg, eine Erhebung in Bad Segeberg
 Kalkberg (Köln), eine künstliche Erhebung in Köln
 Kalkberg (Breitungen), eine Erhebung bei Breitungen
 Kalkberg (Weismain), eine Erhebung bei Weismain

 einen Ortsteil:
 Kalkberg (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Kalkberg (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern